East Farms ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Farms (Connecticut), im New Haven County
 East Farms (Massachusetts), im Hampden County
 East Farms (Washington), im Spokane County